Loeb oder Löb steht für:

 Loeb (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Loeb (Unternehmen), Schweizer Einzelhandelsunternehmen
 Loeb-Werke, ehemaliger deutscher Automobil- und Motorenhersteller
 Loeb Classical Library, US-amerikanische Buchreihe antiker Autoren
 Frank-Loebsches Haus in Landau (Pfalz)
 Morris Loeb Lecture, Vorlesungsreihe und Ehrung in Physik der Harvard University
 Satz von Löb, Ergebnis der mathematischen Logik